El municipio de Maurice River (en inglés: Maurice River Township) es un municipio ubicado en el condado de Cumberland en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2020 tenía una población de 6218 habitantes y una densidad poblacional de 25,08 personas por km².

Geografía 
El municipio de Maurice River se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $43,182 y los ingresos medios por familia eran $46,987. Los hombres tenían unos ingresos medios de $37,901 frente a los $27,928 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17,141. Alrededor del 8.1% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Cumberland (Nueva Jersey)